Уимблдонский турнир 2018 — 132-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета». Традиционно определяются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2018 году матчи основных сеток прошли со 2 по 15 июля. Соревнование традиционно завершает основной сезон турниров серии на травяном покрытии.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в женском одиночном разряде —  Гарбинье Мугуруса
 в мужском одиночном разряде — Роджер Федерер
 в мужском парном разряде —  Лукаш Кубот и  Марсело Мело
 в женском парном разряде —  Екатерина Макарова и  Елена Веснина
 в смешанном парном разряде —  Джейми Маррей и  Мартина Хингис

Общая информация 
Начало турнира выдалось богатым на сенсационные поражения фаворитов. По итогам первого круга в мужском и женском одиночном разряде выбыли 21 из 64 сеянных теннисистов. Среди выбывших оказались две экс-чемпионки турнира (Мария Шарапова и Петра Квитова), полуфиналистка прошлогоднего Уимблдона Магдалена Рыбарикова, шестой номер посева Григор Димитров, а также финалисты Открытого чемпионата Франции 2018 Доминик Тим и Слоан Стивенс.

Во втором круге сенсаций меньше не стало. В этом раунде выбыли действующая на тот момент чемпионка турнира Гарбинье Мугуруса, полуфиналистка прошлогоднего чемпионата Йоханна Конта, финалист Уимблдона 2017 Марин Чилич и вторая ракетка мира Каролина Возняцки.

Рейтинговые очки и призовые деньги

Рейтинговые очки

Взрослые 
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на Уимблдонском теннисном турнире.

Юниоры

Призовые деньги 

* на двоих игроков

Матчи дня на центральных кортах

День первый (2 июля)

День второй (3 июля)

День третий (4 июля)

День четвёртый (5 июля)

День пятый (6 июля)

День шестой (7 июля)

День cедьмой (9 июля) 
{| class="wikitable collapsible uncollapsed" style="margin:auto;"
! colspan="4" style="white-space:nowrap;" | Матчи на основных кортах
|-
! colspan="4" | Центральный корт
|-
! width=270| Событие
! width=240| Победитель
! width=220| Проигравший
! width=250| Счёт
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Мужчины, одиночный разряд, 4-й круг
| Роджер Федерер [1]
| Адриан Маннарино [22]
|6-0, 7-5, 6-4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| Женщины, одиночный разряд, 4-й круг
| Серена Уильямс [25/PR]
| Евгения Родина [Q]
|6-2, 6-2
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Мужчины, одиночный разряд, 4-й круг
| Рафаэль Надаль [2]
| Иржи Веселый
|6-3, 6-3, 6-4
|-bgcolor="#CCFFCC"
|Смешанный парный разряд, 2-й круг
| Джейми Маррей Виктория Азаренко
| Роберт Фара [7] Анна-Лена Грёнефельд [7]
|7-6(6), 6-7(6), 7-5
|-
! colspan="4" | Корт № 1
|-
! width=270| Событие
! width=220| Победитель
! width=220| Проигравший
! width=250| Счёт
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Женщины, одиночный разряд, 4-й круг
| Анжелика Кербер [11]
|  Белинда Бенчич|6-3, 7-6(5)
|-bgcolor="#CCFFCC"
| Мужчины, одиночный разряд, 4-й круг
| Кевин Андерсон [8]| Гаэль Монфис
|7-6(4), 7-6(2), 5-7, 7-6(4)
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Мужчины, одиночный разряд, 4-й круг
| Новак Джокович [12]| Карен Хачанов
|6-4, 6-2, 6-2
|-
! colspan="4" | Корт № 2
|-
! width=270| Событие
! width=220| Победитель
! width=220| Проигравший
! width=250| Счёт
|-bgcolor="#CCFFCC"
| Женщины, одиночный разряд, 4-й круг
| Кики Бертенс [20]| Каролина Плишкова [7]
|6-3, 7-6(1)
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Мужчины, одиночный разряд, 4-й круг
| Кэй Нисикори [24]| Эрнест Гулбис [Q]
|4-6, 7-6(5), 7-6(10), 6-1
|-bgcolor="#CCFFCC"
| Мужчины, одиночный разряд, 4-й круг
|align="center" colspan="2"| Хуан Мартин дель Потро [5] /  Жиль Симон|Матч остановлен из-за темноты при счёте 7-6(1), 7-6(5), 5-7 в пользу дель Потро.
|-
! colspan="4" | Корт № 3
|-
! width=270| Событие
! width=220| Победитель
! width=220| Проигравший
! width=250| Счёт
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Женщины, одиночный разряд, 4-й круг
| Елена Остапенко [12]| Александра Соснович
|7-6(4), 6-0
|-bgcolor="#CCFFCC"
| Женщины, одиночный разряд, 4-й круг
| Юлия Гёргес [13]| Донна Векич
|6-3, 6-2
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Мужчины, одиночный разряд, 4-й круг
| Джон Изнер [9]| Стефанос Циципас [31]
|6-4, 7-6(8), 7-6(4)
|-bgcolor="#CCFFCC"
| Смешанный парный разряд, 2-й круг
| Джей Кларк [WC] Хэрриет Дарт [WC]| Максим Мирный [13] Квета Пешке [13]
|6-2, 4-6, 6-4
|-bgcolor="#E6E6FA"
| Смешанный парный разряд, 2-й круг
| Хенри Континен [16] Хезер Уотсон [16]| Марцин Матковский Михаэла Бузарнеску
|6-2, 5-7, 7-5
|-
|}

 День восьмой (10 июля) 

 Сеянные игроки 

 Мужской одиночный разряд 
Посев теннисистов определялся по их показателям на травяных кортах по следующей формуле:

• Количество очков по состоянию на 25 июня 2018 года;

• 100 % очков, заработанных на траве в 2018 году;

• 75 % очков, заработанных на лучших травяных турнирах в период с 20 июня 2016 года по 25 июня 2017 года.

Позиция и очки определялись по рейтингу 2 июля 2018 года.

 Снявшиеся теннисисты 

 Женский одиночный разряд 
Посев теннисисток был определён по рейтингу 25 июня 2018 года.

 Чемпионы 

 Взрослые 

 Мужчины. Одиночный разряд 

 Новак Джокович обыграл  Кевина Андерсона со счётом 6-2, 6-2, 7-6(3).
 Джокович выиграл четвёртый Уимблдонский турнир в карьере (до этого 2011, 2014 и 2015 годах) и 13-й титул на турнирах Большого шлема.
 Джокович выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 69-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андерсон сыграл 2-й финал на турнирах Большого шлема.
 Андерсон сыграл 4-й одиночный финал в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Одиночный разряд 

 Анжелика Кербер обыграла  Серену Уильямс со счётом 6-3, 6-3.
 Кербер выиграла первый Уимблдонский турнир и третий Большой шлем в карьере.
 Кербер выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Уильямс сыграла 10-й финал на Уимблдоне и 30-й на турнирах Большого шлема.
 Уильямс сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 93-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кербер и Уильямс второй раз сыграли в финале Уимблдона (до этого в 2016 году победила Уильямс).

 Мужчины. Парный разряд 

 Майк Брайан и  Джек Сок обыграли  Майкла Винуса и  Равена Класена со счётом 6-3, 6-7(7), 6-3, 5-7, 7-5.
 Брайан выиграл 4-й парный титул на Уимблдоне и 17-й за карьеру на турнирах Большого шлема (впервые не в паре с братом Бобом).
 Сок выиграл 2-й парный титул на Уимблдоне и на турнирах Большого шлема.
 Брайан выиграл 3-й парный титул в сезоне и 119-й за карьеру в основном туре ассоциации (3-й не в паре с братом Бобом).
 Сок выиграл 4-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный разряд 

 Барбора Крейчикова и  Катерина Синякова обыграли  Николь Мелихар и  Квету Пешке со счётом 6-4, 4-6, 6-0.
 Чешки выиграли 2-й совместный титул в сезоне и за карьеру на турнирах Большого шлема.
 Крейчикова выиграла 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Синякова выиграла 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Смешанный парный разряд 

 Александр Пейя и  Николь Мелихар обыграли  Джейми Маррея и  Викторию Азаренко со счётом 7-6(1), 6-3.
 Пейя и Мелихар выиграли дебютный титул на турнирах Большого шлема.

 Юниоры 

 Юноши. Одиночный турнир  Цзэн Цзюньсинь обыграл  Джека Дрейпера со счётом 6-1, 6-7(2), 6-4.

 Девушки. Одиночный турнир 

 Ига Свёнтек обыграла  Леони Кюнг со счётом 6-4, 6-2.

 Юноши. Парный турнир 

 Отто Виртанен /  Янки Эрель обыграли  Николаса Мехию /  Ондржея Штылера со счётом 7-6(5), 6-4.

 Девушки. Парный турнир 

 Ван Синьюй /  Ван Сиюй''' обыграли  Кэти Макнэлли /  Уитни Осигве со счётом 6-2, 6-1.

См. также 
 Мировой тур ATP 2018
 WTA Тур 2018

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF

Уимблдонский турнир 2018
Великобритания
Теннис
Июль 2018 года